The National Archives (Verenigd Koninkrijk), Verenigd Koninkrijk
 National Archives and Records Administration, Verenigde Staten van Amerika